Kärmesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kärmesaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Kärmesaari (ö i Egentliga Tavastland), Riihimäki, 
 Kärmesaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,71, long 27,50), 
 Kärmesaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,85, long 26,63), 
 Kärmesaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Kärmesaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,32, long 27,27), 
 Kärmesaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,36, long 27,37), 
 Kärmesaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,52, long 27,35), 
 Kärmesaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,45, long 27,50), 
 Kärmesaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Kärmesaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Kärmesaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,57, long 27,80), 
 Kärmesaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,63, long 28,36), 

Robotskapade Finlandförgreningar